Gräter ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Gräter (1841–1902), deutscher Botaniker
 Carlheinz Gräter (* 1937), deutscher Journalist, freier Schriftsteller und Autor
 Franz Gräter (1797–1861), deutscher Schriftsteller (Exil in den USA 1826–1842) und Revolutionär 1848/49
 Friedrich Gräter (1882–1970), deutscher Weinbaufachmann, Direktor der Weinbauschule Weinsberg
 Friedrich David Gräter (1768–1830), Begründer der wissenschaftlichen Nordistik in Deutschland
 Kaspar Gräter (* um 1501, † 1556), lutherischer Theologe und Reformator
 Michael Gräter (* um 1495, † 1562) lutherischer Theologe und Reformator
 Max Gräter (1896–1944), deutscher Organist und Komponist 
 Siegfried Gräter (* 1939), deutscher Fußballtorwart

Graeter ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Graeter (* 1941), Gesellschaftskolumnist
 Roland Graeter (* 1954), deutscher Musiker, Komponist und Künstler
 Thomas Graeter (* 1965), deutscher Facharzt für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie

Siehe auch:
 Greter
 Grether